Francesco Indovina – urbanista, politico e giornalista italiano
 Franco Indovina – regista cinematografico italiano
 Lorenza Indovina – attrice italiana